Nujiang kan bland annat syfta på följande kinesiska namn:

Nujiang  – det kinesiska namnet på floden Salween
Nujiang – en autonom prefektur i Yunnan-provinsen

WP:Projekt Kina